

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Sieciechowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice 
 Sieciechowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice